George M. Bowden (Nueva York, 26 de octubre de 1920 - Palma de Mallorca, 26 de enero de 2003) fue un lutier de guitarras estadounidense, que pasó la mayor parte de su vida construyendo guitarras españolas en la Isla de Mallorca.

Enlaces externos 
antoniomorales.com
Información en el apartado escuela sobre este constructor de guitarras

Lutieres de Estados Unidos
Personas de Nueva York (estado)